Хебі () — міський округ в провінції Хенань КНР.
 Хебі () — міфічні змії в японському фольклорі.